Strange Evidence – film del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
Strange Evidence – film del 1933 diretto da Robert Milton